

Patronyme 

Aykut Demir (1988-), footballeur turc néerlandais.
Erdin Demir (1990-), footballeur suédois.
Ergün Demir (1969-), acteur franco-turc de théâtre et de télévision.
Mahmut Demir (1970-), lutteur turc spécialiste de la lutte libre.
Neslihan Demir Güler (1983-), joueuse de volley-ball turque.
Nilüfer Demir (1986-), photographe turque
Sercan Demir (1999-), gymnaste artistique turc.
Zuhal Demir (1980-), femme politique belge flamande.

Prénom 
Demir est également un prémon, porté par les personnalités suivantes :

Demir Demirkan (1972-), musicien turc et compositeur.
Demir Hotić  (1962-), ancien footballeur.

Toponyme 

Demir Kapiya, municipalité de la République de Macédoine.
Demir Hisar,  municipalité de la République de Macédoine.

Autre 
Kardemir Demir Çelik Karabükspor, club turc de football basé à Karabük.

Voir aussi 
 

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom turc
Homonymie de patronyme turc